Niemcy:
 Neuland – dzielnica Buxtehude
 Neuland – dzielnica Hamburga
 Neuland – dzielnica Remscheid

Paragwaj:
 Neuland (Paragwaj) – kolonia

Osoby:
 Alfred Neuland – estoński sztangista
 Wilhelm Neuland – niemiecki kompozytor